Germaniabad ist der Name folgender Bäder:

 Germaniabad, früherer Name für das Waldbad Langebrück in Dresden-Langebrück
 Germaniabad (Leipzig)
 Germaniabad am Biederstein in München, siehe Bäder in München #Nicht mehr bestehende Bäder